Tacit može značiti:

 Tacit, rimski povjesničar
 Tacit, rimski car, (* oko 200.; † 276), vladao 275. – 276.